Валерий Ковтун:
 Ковтун, Валерий Андреевич (1942—2017) — российский аккордеонист и композитор.
 Ковтун, Валерий Петрович (1944—2005) — советский и украинский артист балета, балетмейстер и педагог.